A női 1 méteres műugrás selejtezőit július 22-én, az elődöntőt és a döntőt július 23-án rendezték meg a 2011-es úszó-világbajnokságon.

Eredmény

Zölddel a döntőbe jutottak vannak jelölve

Kékkel az elődöntőbe jutottak vannak jelölve

Források
Rajtlista
Selejtező
Elődöntő
Döntő

N03